Cohors II Gallorum ist eine römische Auxiliareinheit und steht für:

 Cohors II Gallorum (Britannia), von 98 bis 178 belegt und war in der Provinz Britannia stationiert.
 Cohors II Gallorum (Moesia), von 92 bis 167/168 belegt und war in den Provinzen Moesia und Dacia stationiert.
 Cohors II Gallorum Macedonica, von 93 bis 161 belegt und war in den Provinzen Macedonia, Moesia und Dacia stationiert.
 Cohors II Gallorum Pannonica, von 109 bis 179 belegt und war in den Provinzen Pannonia, Moesia und Dacia stationiert.
 Cohors II Gallorum et Pannoniorum